Santa Chiara, sainte Claire en italien, peut faire référence à : 
 Basilique Santa Chiara de Naples ;
  ;
 Scuola superiore Santa Chiara, institution d'excellence de l'Université de Sienne réservée aux doctorats de recherche ;
 Canal de Santa Chiara, à Venise ;
 Île de Santa Chiara, à Venise ;
 Maestro Espressionista di Santa Chiara, nom donné à un peintre anonyme ombrien ;
 Polyptyque de Santa Chiara, peinture de Paolo Veneziano (vers 1350).